Sapranthus är ett släkte av kirimojaväxter. Sapranthus ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kirimojaväxter
Sapranthus